Grêmio Esportivo Araponguense foi um time de futebol brasileiro de Arapongas, no Paraná, fundado em 27 de maio de 2014.

História 
O Grêmio Esportivo Araponguense (conhecido como Grêmio Araponguense) foi um clube de futebol profissional brasileiro, com sede na cidade de Arapongas, situada no norte Paranaense. A agremiação nasceu em 27 de maio de 2014, por meio da fusão entre o Roma Esporte Apucarana, da cidade de Apucarana, e o Cincão Esporte Clube, da cidade de Londrina, passando assim a se chamar Apucarana Sports. Devido a falta de apoio dos torcedores locais, no dia 23 de janeiro de 2015 o empresário Gilberto Ponce decide trazer o time para a cidade de Arapongas, tendo o seu nome alterado para Grêmio Esportivo Araponguense. A decisão foi tomada devido a grande paixão da cidade pelo esporte, que obteve a 2ª maior média de público do interior no Campeonato Paranaense de 2011 e 2012 com o Arapongas Esporte Clube. Com as cores verde e branco, o Arapongão, apelido carinhoso do time, tem na torcida e no seu estádio Estádio dos Pássaros, com capacidade para 15.000 torcedores, seu principal ponto forte nas partidas.

Em 2016, o time volta a se chamar Apucarana Sports e volta para sua sede em Apucarana, para a disputa do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2016.

Campo de jogo 
O Estádio Municipal José Luís Chiapin (Estádio dos Pássaros) é o local dos jogos do clube, tem capacidade para 10.440  torcedores.
O estádio recebe anualmente na semana do dia 1° de Maio, O Torneio do Trabalhador, um campeonato que envolve clubes amadores, infantis e femininos, organizado pela cidade, ficou desativado por algumas temporadas no profissional e voltou apenas em 2008, na participação do Arapongas Esporte Clube na Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futebol.

Últimas Temporadas

Legenda:

Ligações externas 
 

Clubes de futebol do Paraná
Clubes de futebol fundados em 2014
Esporte de Arapongas
Fundações no Paraná em 2014